Parlamentswahl in der Türkei 2015 steht für:

 Parlamentswahl in der Türkei Juni 2015 am 7. Juni 2015 
 Parlamentswahl in der Türkei November 2015 am 1. November 2015